The Dreaming Room — второй студийный альбом британской исполнительницы  Лоры Мвулы, выпущенный 17 июня 2016 года на лейбле RCA Victor.

История 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, The Guardian, Mojo, Pitchfork Media.

Список композиций 

Замечания
  продюсер

Чарты

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы на английском языке
Альбомы RCA Records